Референдум в Лихтенштейне по закону о налогообложении прошёл 24 декабря 1922 года. Закон был одобрен 59,6% голосов избирателей.

Контекст 
Референдум касался нового налового кодекса, который вводил подоходный налог, налог на капитал и общественный налог, и стал первым референдумом, проведённым в соответствие со Статьёй 66 новой Конституции 1921 года. Он являлся факультативным референдумом, организованным по инициативе парламента, который решил выдвинуть новый закон на всеобщее голосование.

Результаты

Примечания 

Референдумы 1922 года
Референдумы в Лихтенштейне
1922 год в Лихтенштейне